Sertãozinho peut désigner :

Sertãozinho, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Sertãozinho, municipalité située dans l'État de São Paulo

 Sertãozinho Futebol Clube, club de football de la municipalité de l'État de São Paulo

Homonymie de toponyme